OOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cooma (Nuova Galles del Sud) (Australia)